Надаровка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Надаровка — село в Успенском районе Павлодарской области.

Украина 
 Надаровка — село в Перевальском районе Луганской области.